Ви́ктор Влади́мирович Небора́к (родился 9 мая 1961, Ивано-Франково, Львовская область, УССР) — украинский поэт, прозаик, литературовед и переводчик, эссеист. Живёт и работает во Львове. Участник литературных групп «Бу-Ба-Бу», «Псы святого Юра».

Поэтические сборники 
 «Янтарное время» (1987, Бурштиновий час: Поезії. — Львів: Каменяр, 1987.),
 «Летающая голова» (1990, Літаюча голова: Вірші. — К: Молодь, 1990.),
 «Alter Ego» (1993, Alter ego: Поезії 1980 — 1990 років. — К: Український письменник, 1993.),
 «Разговор со слугой» (1994, Розмова зі слугою. — Івано-Франківськ, 1994.),
 «Эпос про тридцать пятый дом» (1999, Епос про тридцять п’яту хату. — Львів: Аз-Арт, 1999.).

Другие сочинения 

 «Дополненная биография» (1995, Доповнена біографія // БУ-БА-БУ. Т.в.о. /…/ри. — Львів: Каменяр, 1995.)
 «Возвращение в Леополис» (1998, Повернення в Леополіс. — Львів: Класика, 1998.),
 «ЛИТОСТРОТОН» (2001, ЛІТОСТРОТОН (книга зібраного). — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2001. — 504 с.),
 «Введение в Бу-Ба-Бу» (2001, Введення у Бу-Ба-Бу (Есеїстика, хронопис кінця тисячоліття). — Львів: Класика, 2001. — 256 с.),
 «Перечитанная „Энеида“» (2001, Перечитана «Енеїда» (спроба сенсового прочитання «Енеїди» Івана Котляревського на тлі зіставлення її з «Енеїдою» Вергілія). — Львів: ЛВІЛШ — Астрон, 2001. — 282 с.).
 «Базилевс: Новонайденные разделы Львовской Книги Перемещений, переписанной в 2005 году» (2006, роман).

Анализ творчества 

Поэтическое творчество Виктора Неборака преимущественно рассматривают в более широком контексте литературной группы «Бу-ба-бу», к которой также принадлежат Юрий Андрухович и Александр Ирванец. Неборак является одним из соучредителей этой группы, творцом названия группы (аббревиатура от предложенной Андруховичем триады «бурлеск — балаган — буффонада»), а в пародийно-иронической бубабистский иерархии носит звание Прокуратора.
«Пред-бубабистский» Неборак (сборник поэзий «Янтарное время», 1987) — поэт скорее романтичного, иногда даже сентиментального склада, в то же время уже с выразительным ироническим и урбанистическим мировосприятием. Начиная с ранних поэтических деклараций одним из главных героев творчества Неборака становится его родной город Львов. С годами частое обращение Неборака к сугубо львовским темам и образам приобрело признаки последовательной программности и даже некоторую нарочитость.

Своеобразным апогеем «бубабизма» стал сборник поэзий «Летающая голова» (1990) — полифоническая «книга-карнавал», в которой в полной мере раскрываются и совмещаются раблезианско-ренессансное мировоззрение автора и высокотехническая манера стихосложения. Именно с момента выхода «Летающей головы» в украинской литературной критике начинают говорить о постмодернизме и необарокко. Автор сборника концепционально усваивает знаки массовой молодёжной культуры (сфера рок-музыки, шоу-бизнеса, молодежной моды, сленговые вкрапления в лексике и тому подобное).

Сборник «Alter ego» (1993) — книга преимущественно верлибровая, по жанру лирико-медитативная, с претензией на экзистенциально-философские обобщения относительно «фундаментов бытия», в то же время с характерными всплесками самоиронии, как например, в стихотворении «Ужин».

Сборник «Разговор со слугой» (1994), задуманный как своеобразное продолжение карнавала «Летающей головы» на новой ступени, в то же время отразила значительные изменения в авторовском мироощущении. При всей внешней игривости и версификаторской изысканности (само художественно техническое оформление сборника решалось как элемент игры — внешне это должно было быть нечто наподобие интимной исписаной от руки тетради) она прежде всего свидетельствует об ощутимом посерьёзнении и постепенном обращении автора к традиционно консервативным, иногда даже фундаменталистским ценностям.

Окончательно новые поэтические качества Неборака засвидетельствованы в его сборнике «Эпос про тридцать пятую хату» (1999). Как задекларировано уже в аннотации, ключевой для неё является «проблема укоренения, отыскания экзистенциальных ценностей в пределах малой родины». Для «Эпоса» характерен показ наглядно по крайней мере нескольких творческих метаморфоз поэта. Ироническая полифония переросла в проповедническую, временами саркастическую, карнавальную — с разного рода обращениями, посланиями, письмами и другими, преисполнеными риторики и монологических форм; богемно-легкомысленное, праздничное восприятие жизни перешло в убежденное отстаивание традиционно-христианских семейно-бытовых основ.

Виктор Неборак экспериментировал с рок-музыкой, особенно в первой половине 1990-х годов (аудиокассета «Неборок», 1995), а его долговременные проекты «Реберитация» и «Третье тысячелетие», которые повлияли на формирование в современном Львове новой художественно-литературной среды.

Награды 
Лауреат премий им. Гелены Щербань-Лапики (1996), им. Павла Тычины (2002) и им. Богдана Лепкого (2006).

Семья 

Женат, воспитывает трёх дочерей.

Ссылки

Стихи 

 Избранные стихотворения (укр.) на ukrart.lviv.ua
 Избранные стихотворения (укр.) на maysterni.com
 Избранные стихотворения (укр.) на poetry.uazone.net

Критика 
 Библиотека журнала «Ї» (укр.)
 Неборак відпускає на волю тіло

Украинские поэты
Украинские писатели
Персоналии:Львов
Писатели Украины XX века
Украинские писатели XX века
Писатели Украины XXI века
Украинские писатели XXI века